Aerenicopsis är ett släkte av skalbaggar. Aerenicopsis ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Långhorningar
Aerenicopsis